Der Mann im Feuer steht für:

 Der Mann im Feuer (Film), deutscher Stummfilm (1926) von Erich Waschneck
 Der Mann im Feuer (Buch), Jugendbuch (1989) von Willi Fährmann